

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Videoton: 2017-2018

MOL Vidi: 2018-2019

Lokomotiv Mosca: 2020-2021

Altri progetti

Collegamenti esterni